ТДУ — многозначная аббревиатура:
 ТДУ — тактильный дорожный указатель
 ТДУ — теория дискретных устройств
 ТДУ — термодисперсионная установка
 ТДУ — тормозная двигательная установка
 ТДУ — трос дистанционного управления

См. также 
 ПТДУ — посадочная твердотопливная двигательная установка
 СТДУ — служба диспетчерско-технического управления
 TDU